Mueang Nakhon Si Thammarat (em tailandês: อำเภอป่าบอน) é um distrito da província de Nakhon Si Thammarat, no sul da Tailândia. É um dos 23 distritos que compõem a província. Sua população, de acordo com dados de 2012, era de  habitantes, e sua área territorial é de 617,4 km². 

Mueang Nakhon Si Thammarat